El término Sargadelos puede referirse a:

La parroquia de Sargadelos, en el municipio de Cervo, Lugo, España.
La cerámica de Sargadelos, fábrica y estilo de cerámica creada en el .
La Real Fábrica de Sargadelos, grupo industrial fundado a mediados del  para la producción de cerámica y productos relacionados.
El marqués de Sargadelos, Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés.